UFC 265: Lewis vs. Gane — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 7 августа 2021 года на спортивной арене "Toyota Center" в городе Хьюстон, штат Техас, США.

В главном бою вечера Сирил Ган победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. В соглавном бою Жозе Алду победил Педру Муньюса единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Заглавным событием турнира запланирован бой за пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский титул американцем Дерриком Льюисом (#2 в рейтинге) и французом Сирилом Ганом (#3 в рейтинге). Изначально планировалось, что Льюис проведёт бой с действующим чемпионом Франсисом Нганну за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Однако, промоушен решил ввести пояс временного чемпиона из-за предполагаемого отказа чемпиона проводить защиту титула в июле, августе или сентябре. 

В качестве соглавного события планировался бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой бразильянкой Амандой Нунис и американкой Джулианной Пенья (#6 в рейтинге, также победительница шоу The Ultimate Fighter 18). Однако 29 июля стало известно, что Нунис сдала положительный тест на COVID-19 из-за чего бой снимается с данного мероприятия и будет перенесён на один из последующих турниров.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

[*] Манэл Кап не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Рафаэль Физиев vs. Бобби Грин
 Выступление вечера: Сирил Ган, Висенте Луке, Джессика Пенне и Майлз Джонс

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
10 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тиагу Мойзес (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 лёгкого веса

м. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC